Guaduas kan syfta på:

Colombia 

 Guaduas (kommun), Cundinamarca, 
 Guaduas (ort), Cundinamarca,